Islwyn peut désigner :
 le borough d’Islwyn, un ancien district administratif du comté du Gwent, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 Islwyn, une circonscription galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Islwyn, une circonscription du Parlement britannique utilisée depuis 1983 pour les élections générales de la Chambre des communes.